Grossstadtgeflüster — німецькомовний електропоп та електро гурт з Берліна.

Дискографія 

Альбоми
 2006: Muss laut sein
 2008: Bis einer heult!!!
 2010: Alles muss man selber machen
 2013: Oh, ein Reh!
EP
 2015: Fickt-Euch-Allee (Episode 1)
 2016: Ich boykottiere dich (Episode 2)
Сингли
 2006: Liebe schmeckt gut
 2006: Ich muss gar nix
 2008: Wir sind Sexy (feat. Da Hool)
 2008: Haufenweise Scheisse
 2008: Lebenslauf
 2010: Kaethe
 2010: Weil das Morgen noch so ist
 2013: Konfetti und Yeah
 2015: Fickt-euch-Allee
 2016: Ich rollator mit meim Besten

Посилання 
 Grossstadtgeflüster 
 Grossstadtgeflüster  на laut.de

Попгурти